Tarantini ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Tarantini (* 1955), argentinischer Fußballspieler
 Michele Massimo Tarantini (* 1942), italienischer Filmregisseur